8-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 21 по 24 апреля 1994 года в испанском Торрехон-де-Ардосе. Чемпионом стал испанский клуб «Марсанс Торрехон», обыгравший в финале хорватский клуб «Успиняка».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу